Бутиков — фамилия; имеет женскую форму Бутикова.
 Бутиков, Виталий Юрьевич (род. 1987) — российский фигурист, выступавший в танцах на льду.
 Бутиков, Георгий Петрович (1925—2002) — советский и российский учёный, доктор культурологии, профессор, почётный член РАО.